Аллеганский скрытожаберник () — один из самых крупных видов саламандр в Северной и Южной Америке и одна из трёх гигантских саламандр в мире. Эти приземистые амфибии проводят всю свою жизнь на дне рек и ручьев.

Описание 
Длина тела до 69 см у самцов, самки крупнее — до 74 см. Тело окрашено в серый или желтовато-серый цвет и покрыто чёрными пятнами.

Образ жизни 
Аллеганский скрытожаберник — ночное животное. Днём он прячется под камнями. Ночью животное становится очень активным, но обычно сидит в засаде в ожидании добычи. Гигантские саламандры теряют жабры, когда из личинок превращаются во взрослых. Большую часть кислорода они поглощают через морщинистую кожу, но иногда поднимаются на поверхность воды, чтобы набрать воздуха в свои маленькие легкие.

Скрытожаберники размножаются в конце лета. Самец роет яму под камнем и позволяет проникнуть туда самкам, когда они откладывают икру. Несколько самок могут отложить икринки в одну ямку самца до того, как он оплодотворит их облаком спермы. Самец сторожит икру три месяца, пока из них не вылупятся личинки.

Примечания 

Скрытожаберники
Земноводные Северной Америки
Земноводные Южной Америки
Животные, описанные в 1803 году